Der menschliche Makel ist der Titel folgender Werke:

 Der menschliche Makel (Roman), Roman von Philip Roth (2000)
 Der menschliche Makel (Film), Verfilmung von Robert Benton (2003)